— полуостров в Японии, в северо-западной части острова Кюсю, на юге префектуры Нагасаки. Вытянут с запада на юг. Ограничен мысами Номо и Ваки. Другое название — . Административно принадлежит городу Нагасаки.

Длина полуострова составляет более 20 км, ширина - около 6 км.

С востока полуостров омывает залив Татибана, на западе - залив Нагасаки и плёс Гото-Нада.

Примечания

Источники и литература 
 
 

Полуострова префектуры Нагасаки